L'édition 2003 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 20 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Guillermo Coria remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Lauréats 
L'Argentin Guillermo Coria remporte son  en simple en bénéficiant en finale du forfait de son compatriote et tenant du titre David Nalbandian. Il s'agit de son unique titre sur moquette et en intérieur en carrière.

David Nalbandian déclare forfait à cause d'une vive douleur au poignet gauche, blessure qui le handicape depuis l'US Open en septembre. C'est la  dans l'histoire du tournoi qu'une finale n'est pas jouée.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale Lucas Arnold Ker et Mariano Hood. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2003
Sport en Suisse en 2003
Tennis en octobre 2003